Майк Альварадо (; род. 28 июля 1980 года, Денвер, Колорадо, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней (до 66,7 кг) и первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг).

Любительская карьера 
На любительском ринге Альварадо провёл 41 бой, в 36 одержал победу.

Двукратный чемпион штата Колорадо. В 2001 году проиграл Андре Диреллу. В 2003 году принял участие на чемпионате США.

Профессиональная карьера 
Альварадо дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2004 года. В 2007 году решением большинства судей победил мексиканца Карлоса Молину.

9 мая 2008 года в рейтинговом поединке нокаутировал американца Майкла Росалеса (20-1).

В мае 2011 года нокаутировал боксёра из Ганы, Рэя Наха и завоевал титул континентальной Америки по версии WBC. В июле 2011 года завоевал латиноамериканский титул по версии IBF, победив мексиканца Габриэля Мартинеса. В первой защите титула нокаутировал колумбийца Брйедиса Прейскота.

14 апреля 2012 года Альварадо победил по очкам американского боксёра, Маурисио Эрреру.

13 октября 2012 года потерпел первое поражение в карьере. Проиграл нокаутом американцу Брендону Риосу.

30 марта 2013 года в реванше Майк Альварадо победил по очкам Брендона Риоса и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO.

19 октября 2013 года потерпел второе поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом россиянину Проводникову Руслану.

Таблица боёв

Ссылки

Примечания 

Боксёры США
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации